Gambles – comunità non incorporata della Pennsylvania, USA
Joe Gambles – triatleta australiano
Martin Gambles – rugbista irlandese

Pagine correlate 
Gamble